Desa Kasreman kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kasreman (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Kasreman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,40, long 111,52), 
 Desa Kasreman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,74, long 112,27), 
 Desa Kasreman (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 

Robotskapade Indonesienförgreningar